NGC 5051 (другие обозначения — ESO 444-1, MCG -5-31-42, AM 1312-280, IRAS13135-2801, PGC 46194) — галактика в созвездии Гидра.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5051
Гидра (созвездие)